Puck dækker forskellige objekter.
 Puck (måne) – en af Uranus' måner.
 Puck (hockey) – gummiskive der bruges til at spille fx ishockey.
 Puck (by) - by i voivodskabet Pommern, Polen
Se også
 Puk – en alf der optræder som person i William Shakespeares skuespil En skærsommernats drøm.